

Localité
Or Yehuda (littéralement lumière de Yehouda en hébreu) est une petite ville israélienne à l'Est de Tel Aviv.

Prénom
Yehuda Amichaï (Würzburg,  - Jérusalem, ) (en hébreu:יהודה עמיחי) est un poète juif israélien de langue hébraïque. 
Yehuda Arazi (1907-1959), était un Juif polonais membre de la Haganah durant la guerre israélo-arabe de 1948.
Yehuda Levi (né le ) est un acteur israélien.
Yehuda ben Meir (aussi connu sous les noms Yehuda ha-Kohen et Judah de Mayence) était un rabbin allemand et un voyageur de la fin du  et du début du XIe siècle.

Prénom masculin
Prénom hébraïque
Patronyme juif